Соса:

Фамилия 
Со́са () — фамилия испанского происхождения:
 Соса, Карлос (1919—2009) — аргентинский футболист и тренер.
 Соса, Алексис (род. 1999) — аргентинский футболист.
 Соса, Альсидес (род. 1944) — парагвайский футболист, старший брат Фламинио Сосы.
 Соса, Арленис (род. 1989) — доминиканская модель.
 Соса, Викториано (род. 1974) — доминиканский боксёр.
 Соса, Габино (1899—1971) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Соса, Даниэль (род. 1982) — парагвайский гребец.
 Соса, Иван Рамиро (род. 1997) —  колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Соса, Исмаэль (род. 1987) — аргентинский футболист, нападающий.
 Соса, Линдон (род. 1992) — люксембуржский стрелок.
 
 Соса, Мариано (род. 1975) — аргентинский гребец.
 Соса, Марсело (род. 1978) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Соса, Мерседес (1935—2009) — аргентинская певица.
 Соса, Омар (род. 1965) — американский джазовый музыкант, композитор, пианист.
 
 Соса, Рубен (род. 1966) — уругвайский футболист.
 Соса, Рубен Эктор (1936—2008) — аргентинский футболист, нападающий.
 Соса, Самми (род. 1968) — профессиональный бейсболист, назначенный хиттер.
 Соса, Самуэль (род. 1999) — венесуэльский футболист.
 Соса, Сантьяго (род. 1999) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Соса, Себастьян (род. 1968) — уругвайский футболист.
 Соса, Сесилия (род. 1948) — сальвадорская бегунья на короткие дистанции.
 Соса, Фламинио (род. в 1940-х) — парагвайский футболист, младший брат Альсидеса Сосы.
 Соса, Франко (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Соса, Хильберто (род. 1960) — мексиканский боксёр.
 
 Соса, Хосе Эрнесто (род. 1985) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Соса, Эванхелина (род. 1969) — мексиканская актриса театра и кино.
 Соса, Эдгар (род. 1979) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Соса, Эдуардо (род. 1996) — венесуэльский футболист.
 Соса, Эмильсе (род. 1987) — аргентинская волейболистка.
 Йон Соса, Марко Антонио (1940-е — 1970) — гватемальский революционер.

Топоним 
 Соса () — город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.
 Соса (Дандарии) — город, столица Дандариев.

См. также 
 Coca (латиница)
 Сосса